А́льберт Мальц (; 28 октября 1908, Бруклин, Нью-Йорк — 26 апреля 1985, Лос-Анджелес) — американский писатель и сценарист. Получил известность как один из «Голливудской десятки» (списка актёров и других деятелей кино, включённых в чёрный список Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в эпоху маккартизма). Преследования маккартистов создали ему репутацию лояльного к коммунизму писателя, благодаря чему почти все его произведения были переведены и опубликованы в СССР.

Биография 
Родился в Бруклине, Нью-Йорк, в еврейской семье. Получил образование в Колумбийском университете и Йельской драматургической школе (). Работал сценаристом в Театральном союзе () в начале 1930-х гг. Первый из 18 сценариев для Голливуда написал в 1932 году. В Театральном союзе познакомился со своей будущей женой, поэтессой и журналисткой Маргарет Ларкин, на которой женился в 1937 году. В 1938 году получил Премию имени О’Генри за рассказ «Самый счастливый человек на Земле» (The Happiest Man on Earth), опубликованный в Harper's Magazine, а в 1941 году — за рассказ «Вечер в джунглях» (Afternoon in the Jungle, журнал The New Yorker). 

Первый роман Мальца — «Глубинный источник» (The Underground Stream, 1940, рус. пер. 1949) основан на реальных факте — похищении рабочего, профсоюзного активиста группой «Чёрный легион» (см. :en:Black Legion (political movement)). В 1944 году опубликовал роман «Крест и стрела» (The Cross and the Arrow, рус. пер. 1961), ставший бестселлером.

С начала второй мировой войны Альберт Мальц работал сценаристом в Голливуде, был номинирован на премию «Оскар» за написание адаптированного сценария к фильму 1945 года «Гордость морпехов» (). В 1947 году в числе «голливудской десятки» подвергся преследованиям и приговорён к году тюрьмы и штрафу в 1000 долларов. Роман «Путешествие Саймона Маккивера» (The Journey of Simon McKeever, 1949) рассказывает историю пожилого человека в поисках смысла жизни. В 1951 году его сценарий фильма «Сломанная стрела» (Broken Arrow) завоевал премию Гильдии писателей Америки за лучшее американское драматическое произведение, однако, поскольку в то время Мальц был включен в «чёрный список» маккартистов и чтобы его сценарий не был забракован, свою подпись под ним поставил Майкл Блэнкфорт, который и получил премию. Лишь в 1991 году, посмертно, решением Гильдии писателей было восстановлено авторство Мальца.

Выйдя на свободу, Мальц поселился в Мехико, где продолжал писать. Пережитое во время судебного процесса и тюремного заключения отразилось в пьесе «Дело Моррисона» (The Morrison Case, 1952, рус. пер. 1952) и в романе «Длинный день в короткой жизни» (A Long Day in a Short Life, 1957, рус. пер. 1958). Повесть «Однажды в январе» (A Tale of One January, рус. пер. 1985), которая не была опубликована в США, рассказывает о побеге заключенных из Освенцима. Умер 26 апреля 1985 в Лос-Анджелесе после повторного инсульта. По свидетельству друзей, последние месяцы жизни Мальц работал по 10-12 часов в день, чтобы завершить свой последний роман «Бель канто» (Bel Canto, не опубликован), посвящённый движению Сопротивления во Франции.

Фильмография 
 Два мула для сестры Сары (, 1970)
 Монета (1962)
 Плащаница (1953) (в титрах не указан)
 Сломанная стрела (Broken Arrow) (1950) (в титрах не указан)
 Обнажённый город (The Naked City) (1948)
 Плащ и кинжал (Cloak and Dagger) (1946)
 Гордость морпехов (Pride of the Marines) (1945)
 Дом, в котором я живу (The House I Live In), короткометражный (1945)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы
«Чёрный список» Голливуда
Писатели США XX века
Лауреаты премии О. Генри